Ryan Carpenter (né le  à Oviedo dans l'état de la Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Musketeers de Sioux City  || USHL ||58 ||10 ||12 ||22 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Musketeers de Sioux City || USHL ||59 ||13 ||32 ||45 ||30 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2011-2012 || Falcons de Bowling Green || NCAA ||44 ||11 ||19 ||30 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Falcons de Bowling Green || NCAA ||41 ||18 ||15 ||33 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Falcons de Bowling Green || NCAA ||15 ||8 ||8 ||16 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||12 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH ||74 ||12 ||22 ||34 ||40 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José || LAH ||66 ||18 ||37 ||55 ||33 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH ||11 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH ||54 ||14 ||25 ||39 ||24 ||15 ||9 ||8 ||17 ||8
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 36 || 9 || 5 || 14 || 9 ||	17 || 0 ||5 || 5 || 6 
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 68 || 5 || 13 || 18 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH || 69 || 3 || 12 || 15 || 28 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2020-2021|| Blackhawks de Chicago || LNH || 40 || 4 || 1 || 5 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || rowspan=2 |  LNH || 59 || 3 || 8 || 11 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| Flames de Calgary || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

| 308 || 26 || 43 || 69 || 106 || 26 || 0 || 6 || 6 ||	6

Trophées et honneurs personnels

NCAA 
 2012-2013 : nommé dans la  de la division CCHA

Ligue américaine de hockey 
 2015-2016 : remporte le trophée Yanick-Dupré

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance dans le comté de Seminole (Floride)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Falcons de Bowling Green
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Yanick-Dupré
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flames de Calgary